Тайо (авіаносець), Тайо (яп. 大鷹) — японський ескортний авіаносець часів Другої світової війни, тип «Тайо».
 Ескортні авіаносці типу «Тайо» ()  — серія японських ескортних авіаносців часів Другої світової війни.